Man of Steal es apodo de las siguientes personas:

Rickey Henderson, exbeisbolista estadounidense;
Larry Steele, exbaloncestista estadounidense;
Eric Murdock, exbaloncestista estadounidense.